Häußler oder Häussler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Häußler (* 1950), deutscher Staatsanwalt
 Christa Häussler (* 1962/1964), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Danilo Häußler (* 1975), deutscher Boxer
 Dieter Häussler (1930–2013), deutscher Pharmazeut und Maler
 Ernst Häußler (1761–1837), deutscher Sänger, Komponist und Musiklehrer
 Erwin Häussler (1909–1981), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Häußler (1899–1958), österreichischer Pädagoge
 Franz Erdmann Häussler (1845–1920), deutscher Maler
 Gerhard Häußler (1920–2001), deutscher Organist, Kirchenmusiker und Komponist
 Hans Häußler (1931–2010), deutscher Boxer, Journalist, Maler, Musiker, Kabarettist, Regisseur und Hörspielautor
 Heinz Häussler (* 1940), deutscher Turner und Windsurfer
 Hermann Häußler (1847–1916), deutsch-schweizerischer Eisenbahningenieur
 Ingrid Häußler (* 1944), deutsche Politikerin (SPD)
 Iris Häussler (* 1962), deutsche Künstlerin
 Johannes Häußler (1879–1949), deutscher Politiker
 Karl Häußler (* 1930), deutscher Politiker (CSU)
 Maria Häussler (1939–2015), deutsche Schauspielerin
 Martin Häussler, deutscher Filmproduzent, Kameramann, Filmeditor und Schauspieler
 Reinhard Häußler (1927–2005), deutscher Klassischer Philologe
 Richard Häussler (1908–1964), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Richard Häußler (* 1962), deutscher Jurist und Richter
 Rudolf Häussler (* 1928), deutscher Unternehmer
 Siegfried Häußler (1917–1989), deutscher Mediziner, Verbandsvertreter und Hochschullehrer
 Tim Häußler (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Ulf Häussler (* 1966), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch:
 Häusler (Begriffsklärung)
 Heusler
 Heussler